Поділ — низько розташована місцевість; низина. Слово виникло на базі форми «по долу», де під «долом» розуміється низ, долина. Словом Поділ називали район проживання простолюду (ремісників і купців) у давньоруському місті, за межами фортеці-дитинця.
 Поділ — нижній край сукні, спідниці, пальта

Міські райони 

 Поділ — придніпровська частина міста Києва
 Поділ — історична частина міста Полтави.
 Поділ — історична частина міста Кропивницького.
 Поділ — історична частина міста Харкова.
 Поділ — історична частина міста Житомира.
 Поділ — історична частина міста Чернігова.

Села 

 Поділ — Полтавська область, Великобагачанський район
 Поділ — Полтавська область, Семенівський район
 Поділ — Сумська область, Охтирський район
 Поділ, Чернігівська область, Срібнянський район

 Поділ — Полтавська область, Глобинський район, Федорівська сільська рада, зняте з обліку

Спорт 
 «Поділ»  — хокейний клуб з міста Києва, до вересня 2010 року виступав під назвою ХК «Беркут».

Омограф 
Омографом слова «поді́л» є «по́діл» — дія за значенням «поділити», «поділяти».

Див. також 
 Веселий Поділ

Примітки